Il Castel del Monte rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle provincie di Barletta-Andria-Trani  e di Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato più o meno intenso
odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato
sapore: asciutto, armonico, gradevole

Storia

Abbinamenti consigliati 
Umido di moscardini con ceci

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bari  (1990/91)  12684,0  
Bari  (1991/92)  14611,0  
Bari  (1992/93)  10797,0  
Bari  (1993/94)  11377,0  
Bari  (1994/95)  11474,0  
Bari  (1995/96)  14857,0

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Bombino Nero
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Uva di Troia